Двадцать шестой чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 1 октября 1971 года по 16 мая 1972 года. Победителем третий раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
XXVI чемпионат был посвящен 25-летию советского хоккея. Для лучшей подготовки к Олимпийским играм и Чемпионату мира и Европы, проходившим впервые раздельно, матчи проводились через два дня на третий. В календарь по ходу соревнования было внесено 55 поправок, некоторые игры переносились по два раза. Чемпионат вместо запланированного 18 марта был завершен 16 мая.

В розыгрыше чемпионата было несколько пауз. Хоккеисты команд приняли участие в следующих турнирах: Приз «Известий», Зимние Олимпийские игры, Чемпионат мира и Европы, Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, Кубок Ахерна, Кубок Шпенглера, Кубок звезд, Полярный кубок, Новогодний кубок.

Класс «А». Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 8 лучших прошлогодних команд и лучшая команда первой группы. Команда, занявшая последнее место, выбывала из турнира.
ЦСКА, стабильно теряя в каждом круге по 1-2 очка, финишировали с большим отрывом от второго места. «Локомотив» в третий раз в своей истории покинул высший дивизион, на этот раз навсегда.

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры 
Валерий Харламов (ЦСКА) – 43 очка (26+17)
Владимир Викулов (ЦСКА) – 42 очка (34+8) 
Владимир Петров (ЦСКА) – 38 очков (21+17) 
Юрий Блинов (ЦСКА) – 35 очков (25+10) 
Анатолий Картаев («Трактор» Челябинск) – 34 очка (21+13) 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 33 очка (20+13) 
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 30 очков (20+10) 
Анатолий Мотовилов («Динамо» Москва) – 28 очков (24+4) 
Александр Мартынюк («Спартак» Москва) – 28 очков (17+11)

Лучшие снайперы 
Владимир Викулов (ЦСКА) – 34 шайбы
Валерий Харламов (ЦСКА) – 26 шайб
Юрий Блинов (ЦСКА) – 25 шайб 
Анатолий Мотовилов («Динамо» Москва) – 24 шайбы 
Владимир Петров (ЦСКА) – 21 шайба 
Анатолий Картаев («Трактор» Челябинск) – 21 шайба 
Борис Михайлов (ЦСКА) – 20 шайб
Александр Мальцев («Динамо» Москва) – 20 шайб
Валерий Белоусов («Трактор» Челябинск) – 20 шайб

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная)

Список 34-х лучших 
Не составлялся.

15 лучших арбитров сезона 

 Ю.Карандин (Новосибирск)
 А.Захаров (Москва)
 В.Домбровский (Челябинск)
 Н.Резников (Москва)
 Н.Морозов (Москва)
 В.Егоров (Челябинск)
 В.Никульцев (Москва)
 В.Сорокин (Москва)
 Н.Хомутинников (Москва)
 И.Пликшкис (Рига)
 Р.Сахаровский (Горький)
 А.Гурышев (Москва)
 В.Кукушкин (Омск)
 С.Гущин (Свердловск)
 В.Осипчук (Киев)

Факты чемпионата

Переходы 
 Состав «Крыльев Советов» пополнили армейцы Юрий Лебедев,Вячеслав Анисин и Александр Бодунов
 Из «Локомотива» в московское «Динамо» перешёл Александр Филиппов

Результаты матчей
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦСКА с «Локомотивом» – 12-1 и СКА – 13-3. 
Самыми результативными стали матчи ЦСКА со СКА – 13-3, и «Спартаком» – 9-5 и 8-6. 
Наименее результативными стали матчи «Динамо» с «Крыльями Советов» и «Торпедо», «Химик» - «Спартак» и «Крылья Советов» - «Химик» – 1-0.

Класс «А». Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением двух последних команд, которых заменили 2 лучшие команды второй группы и победителя, которого заменила худшая команда высшей группы. Победитель получал право играть в высшей лиге, две последние команды переходили во вторую лигу.
Матчи прошли с 15 октября по 6 апреля.

Лучший бомбардир – Виталий Краев («Автомобилист» Свердловск) - 58 шайб.

Класс «А». Вторая лига 
К участию были допущены 19 из 25 команд прошедшего сезона (кроме победителей зон, перешедших в первую группу, аутсайдера восточной зоны, и трёх команд, отказавшихся от участия), две последние команды первой группы и две лучшие команды класса «Б». К ним добавили команды СК «Южный Урал» Орск (третье место в классе «Б»), «Ижсталь» Ижевск (3-е место в полуфинальной группе класса «Б»), «Шторм» Ленинград (вместо ленинградского «Динамо»), «Днепроспецсталь» Запорожье, «Спартак» Ташкент. Победители зон получали право играть в первой лиге, последние команды переходили в класс «Б».

Западная зона

Восточная зона

Класс «Б» 
Количество участников уменьшилось с 47 до 38.

Предварительный этап 
Игры прошли в 4 зонах в 4 круга в одной в один круг. Из двух зон по две лучшие команды выходили в финал, из дальневосточной и зоны союзных республик выходило по одной команде. Команды КазССР не стали принимать участие в финальном турнире, разыграв в своей зоне звание чемпиона республики.

1-я зона 

Матчи за право участия в турнире

«Сатурн» Раменское - «Темп» Загорск – 10-4, 5-3.

Зональный турнир

2-я зона

3-я зона 
Матчи прошли с 15 по 27 января в Ванино. Планировалось участие команды «Океан» Владивосток.

4-я зона 
Планировалось участие команды из Витебска.

5-я зона

Финал 
Матчи прошли с 14 по 22 марта в Томске. По итогам турнира были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Епихин («Текстильщик») 
 Лучший защитник – Сергей Кузьмин («Текстильщик») 
 Лучший нападающий – Александр Лобанов («Текстильщик»), Владимир Черкасов(«Янтарь»)

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1971-72 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1971—1972
 http://www.hockeystars.ru/art1972.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1971 год в хоккее
1972 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1972 году
Чемпионаты СССР в 1971 году